The Marionettes – film del 1917 diretto da Thomas R. Mills
 The Marionettes – film del 1918 diretto da Émile Chautard